Idols of Clay – film del 1915 diretto da Robert Z. Leonard
 Idols of Clay – film del 1920 diretto da George Fitzmaurice